Technika analityczna
 w zarządzaniu: techniki służące analizie aktualnego stanu i perspektyw na przyszłość organizacji lub produktu.
 w chemii: Techniki laboratoryjne